'''Manuel de Góngora puede referirse a:

Manuel de Góngora y Martínez (Tabernas, Almería 1822 - Madrid, 1884), arqueólogo español.
Manuel de Góngora Ayustante (Granada, 1889 - Buenos Aires, 1953), poeta, dramaturgo y periodista español, adscrito al movimiento romántico. Nieto de Manuel de Góngora y Martínez.